Bloodsport puede referirse a:

Contacto sangriento, una película de 1988.
Bloodsport (álbum), un álbum de la banda inglesa Sneaker Pimps lanzado en 2002.
Un personaje de DC Comics llamado, Robert DuBois / Bloodsport